Le Sonnet 109 est l'un des 154 sonnets écrits par le dramaturge et poète William Shakespeare.

Texte original 
Texte et typographie originale : ONeuer ay that I was falſe of heart,
Though abſence ſeem'd my flame to quallifie,
As eaſie might I from my ſelfe depart,
As from my ſoule which in thy breſt doth lye:
That is my home of loue,if I haue rang'd,
Like him that trauels I returne againe,
Iuſt to the time,not with the time exchang'd,
So that my ſelfe bring water for my ſtaine,
Neuer beleeue though in my nature raign'd
All frailties that beſiege all kindes of blood,
That it could ſo prepoſterouſlie be ſtain'd,
To leaue for nothing all thy ſumme of good :
   For nothing this wide Vniuerſe I call,
   Saue thou my Roſe,in it thou art my all.

Notes et références

Liens externes

Analysis
CliffsNotes

109